El término Guile puede referirse a:

 El personaje Guile, de la serie de videojuegos Street Fighter.
 GNU Guile el lenguaje de programación, y biblioteca de desarrollo del proyecto GNU para desarrollo de plugins.
 Guile Island, en las Islas Biscoe de la Antártida.